Камзолка:

 Камзолка (приток Сердобы) — река в России, протекает в Саратовской и Пензенской областях.
 Камзолка (приток Хопра) — река в России, протекает в Саратовской и Пензенской областях.
 Камзолка (село) — село в Пензенской области Сердобского района.